Огю́ст Бюрдо́ (;  10 сентября 1851 года, Лион — 12 декабря 1894 года, Париж) — французский политический деятель и писатель; министр; переводчик на французский трудов Спенсера и Шопенгауэра.

Биография 
Сын бедных родителей, с трудом пробил себе дорогу, посещал Нормальную школу в Париже, в 1870 году вступил добровольцем в армию, был ранен и взят в плен. После войны стал профессором философии в Сент-Этьене, позже в парижском лицее Людовика Великого, а в 1881 г. получил высокий пост в министерстве народного просвещения, во главе которого стоял тогда Поль Бер.

Избранный в 1885 г. в депутаты от Лиона, примкнул к радикальной партии и принимал особенно оживленное участие в прениях по вопросам образования. В 1890 г. был одним из представителей Франции на международной конференции по рабочему вопросу в Берлине.

В 1892—93 гг. был морским министром в кабинетах Лубе и Рибо, с декабря 1893 г. по май 1894 г. — министром финансов в кабинете Казимир-Перье; умер в декабре 1894 г. После смерти раскрылось, что он принимал деньги от панамского общества; это помешало открытию ему памятника, на который уже были собраны деньги.

Творчество 
 Им переведены на французский язык сочинения Спенсера и Шопенгауэра.
 «L’instruction morale à l'école» (1883).
 «Une famille républicaine. Les Carnot» (Париж, 1888, анонимно).
«L’Algérie en 1891» (1892).
«Devoir et patrie» (1893).

Литература 
 
 
 Simond, «Histoire d’un enfant du peuple, Auguste Burdeau» (Пар., 1895).

Персоналии:Франция
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Морские министры Франции
Министры финансов Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез